Banista Przełęcz (słow. Bystré sedlo) – przełęcz w Tatrach Zachodnich
 Bystry Przechód (słow. Bystré sedlo) – przełęcz w Tatrach Wysokich